Cella trichora az építészetben
Cella trichora a pécsi ókeresztény sírkamráknál
Cella trichora az egykori Aquincumban (Budapest III. kerülete)